Home Economics Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Home Economics Building (Kalifornien), ID-Nr. 83003536
 Home Economics Building (Kentucky), ID-Nr. 79001036